Anjos est une freguesia de Lisbonne.

Igor, Lucia et Loïs y vivent. 

Freguesia à Lisbonne